Вега може да означава:

 Вега, звезда
 Вега, европейска ракета